Pär kan syfta på:
Pär – en alternativ stavning av namnet Per.
Pärsvärdighet – en numera endast engelsk titel 
Pärsvärdighet (Frankrike) – innan 1918 även fransk titel